Curp ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Curp (* 1959), US-amerikanischer Langstreckenläufer, Weltrekordhalter über die Halbmarathonstrecke (1985–1990)

CURP steht für:
 Clave Única de Registro de Población, eindeutiger Identitätscode für Bürger und Einwohner Mexikos

Siehe auch:
 Curb (Begriffsklärung)

Abkürzung